Jon peut faire référence :
 au diminutif anglais de Jonathan ;
 à un prénom masculin albanais ;
 à un prénom masculin basque dont l'équivalent est Juan en espagnol ou Jean en français (Jon se prononce [jɔn]) ou à sa variante de Joanes (se prononce [joɑnɛs]).

Sigle 
JON est un sigle qui peut désigner :
 ,  un logiciel libre de gestion de réseau basé sur Java EE.

Références

Voir aussi 
 Liste de prénoms basques
 John

Prénom basque masculin
Prénom masculin